Каракал (місто)
 Каракал (тварина) - рід ссавців родини котових
 Каракал пустельний - ссавець родини котових
 Каракал (пістолет)
 Монастир Каракал